Neruda est un nom porté notamment par :

Patronymes 

 Franz Xaver Neruda (1843-1915), violoncelliste et compositeur danois.
 Jan Neruda (1834-1891), écrivain tchèque.
 Johann Baptist Georg Neruda (1708-1780), compositeur tchèque.
 Pablo Neruda (1904-1973), poète chilien.
 Wilma Neruda (1838-1911), violoniste morave.

Cinéma 
 Neruda, un film chilien consacré à Pablo Neruda et réalisé par Pablo Larraín en 2016.

Astronomie 
 Neruda, cratère à la surface de Mercure.
 (1875) Neruda, astéroïde.

Biologie 
Neruda, un ancien genre de lépidoptères, actuellement mis en synonymie avec Heliconius.